3D — четвёртый студийный альбом американской женской хип-хоп- и ритм-н-блюзовой группы TLC, вышедший 12 ноября 2002 года на лейбле Arista. Продюсерами были Эл Эй Рейд, Даллас Остин, Бэйбифейс, Мисси Эллиотт, Эдди Хастл, Jake & The Phatman, Родни «Darkchild» Джеркинс, The Neptunes, Organized Noize, Рафаэл Садик, Дэрил Симмонс и Тимбалэнд.

Об альбоме 
Альбом вышел через 7 месяцев после гибели в автокатастрофе Лизы Лопес, одной из трёх участниц группы. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и дебютировал на позиции № 6 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 143,000 копий в первую неделю релиза. Также он занял позицию № 4 в хип-хоп чарте Top R&B/Hip-Hop Albums.
Альбом был сертифицирован в платиновом статусе RIAA в 2002 году.

Список композиций 

  signifies a co-producer

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации 

|}

Примечания 

Альбомы TLC
Альбомы США
Соул-альбомы
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы, спродюсированные Мисси Эллиотт
Альбомы, спродюсированные Родни Джеркинсом
Альбомы, спродюсированные The Neptunes